Archibald Douglas (1294?-1333), lord de Liddesdale, important baron écossais, Gardien de l'Écosse ;
 Archibald Douglas dit Archibald le Terrible (v.1320-1400), lord de Galloway et  comte de Douglas, important baron écossais ;
 Archibald Douglas (v.1369-1424),  de Douglas, duc de Touraine, militaire et important baron écossais ;
 Archibald Douglas (v.1391-1439),  de Douglas, duc de Touraine, militaire et important baron écossais ;
 Archibald Douglas (1426 - 1455), comte de Moray, pair d'Écosse et membre du clan Douglas ;
 Archibald Douglas (v.1449-1513),  d'Angus, important baron et rebelle écossais ;
 Archibald Douglas (v.1489-1557),  d'Angus, important baron écossais, lord chancelier d'Écosse ;
 Archibald Douglas (vers 1490 – avant 1540), lord de Kilspindie, administrateur écossais, fils du  d'Angus ;
 Archibald Douglas (v.1555-1588),  d'Angus et  de Morton, important baron écossais ;
 Archibald Douglas (v.1609-1655), dénommé comte d'Angus et d'Ormonde, aristocrate écossais, fils du  d'Angus ;
 Archibald Douglas (1653-1712),  de Forfar, aristocrate écossais ;
 Archibald Douglas (1692–1715),  de Forfar, officier d'armée écossais ;
 Archibald Douglas (1694-1761),  de Douglas, noble écossais ;
 Archibald James Edward Douglas (1748-1827),  Douglas, homme politique écossais ;
 Archibald Douglas (1818-1858),  de Queensberry, homme politique écossais ;
 Archibald Douglas (1883–1960), militaire suédois
 ''Archibal Douglas, ballade de Theodor Fontane.